Lilienthal är ett tyskt och judiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gustav Lilienthal
 Karl von Lilienthal
 Michael Lilienthal
 Otto Lilienthal

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn